Са́вичев (Савичева) — фамилия.

Известные носители 
 
 Савичев, Виктор Иванович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Савичев, Константин Дмитриевич (род. 1994) — российский футболист.
 
 Савичев, Никита Фёдорович (1820—1885) — русский писатель и журналист, самодеятельный художник, очеркист, казак.
 
 Савичев, Юрий Николаевич (род. 1965) — советский футболист и тренер.



См. также